Neferkara Nebiraura, o Nebirau II, fue un faraón de la dinastía XVII, que gobernó c. 1650-1500 a. C.

El Canon Real de Turín (11.6), legible, indica su nombre: (Nebiryautra) 5..., con un corto periodo de reinado, cinco meses a. 1612 a. C..

Se ha sido sugerido que la doble mención de su nombre en el Canon de Turín es accidental y solo habría habido un rey Nebirau. 

En opinión de A. Leahy un sarcófago de Osiris, atribuido a Nebirau II, y descubierto en la tumba del faraón Dyer, en Abidos, y el sello de la Isla de Uronarti en Nubia, pertenecieron al rey Jendyer, de la dinastía XIII.

Titulatura

Referencias 
Notas

Referencias digitales
 http://www.narmer.pl/dyn/17en.htm (en inglés)
 J. von Beckerath, 1997: Dinastía XVII (en inglés) 
 K.S.B. Ryholt, 1997: Dinastía XVII (en inglés)

Faraones del siglo XVI a. C.
Dinastía XVII
Reyes del siglo XVI a. C.
Antiguos egipcios del siglo XVI a. C.
de:Nebereraw I.